Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-3, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Mats Wilander (primo turno)
 Steve Denton (semifinali)
 Andrés Gómez (quarti di finale)

 Brian Teacher (secondo turno)
 Brian Gottfried (finale)
 Shlomo Glickstein (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1982